Ива́н Александро́вский: Александровский, Иван Николаевич (1824—1886) — протоиерей, законоучитель московских гимназий.
 Александровский, Иван Трофимович (ок. 1824 — после 1841) — педагог, критик.
 Александровский, Иван Фёдорович (1817—1894) — русский инженер-изобретатель, художник и фотограф.